Jogoroto kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Jogoroto, administrativ by, Jawa Timur, 
 Kecamatan Jogoroto, distrikt, Jawa Timur, 

Robotskapade Indonesienförgreningar